

Codici 
 GSN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Gunson (Australia)

Televisione 
 Game Show Network – rete televisiva statunitense